Gerardo Gordillo – calciatore guatemalteco, difensore
 Juan Manuel Sánchez Gordillo – politico e sindacalista spagnolo andaluso
 María Zahara Gordillo Campos – cantautrice spagnola
 Rafael Gordillo – ex calciatore e dirigente sportivo spagnolo
 Yeison Gordillo – calciatore colombiano, centrocampista